Joan Roig ist der Name folgender Personen:

* Joan Roig der Ältere (1630–1697), katalanischer Bildhauer
 Joan Roig der Jüngere (auch Joan Roig i Gurri; 1656–1706), katalanischer Bildhauer
 Joan Roig i Diggle (1917–1936), spanischer Regimegegner und Märtyrer